Einspruch steht für:

 Einspruch, ein Rechtsbehelf
 Einspruch (Patentrecht), ein Verfahren im Patentrecht

Einspruch ist der Titel folgender Fernsehsendungen:
 Einspruch – Die Show der Rechtsirrtümer (eigene Schreibweise: Ein§pruch! Die Show der Rechtsirrtümer), deutsche Fernsehshow
 Einspruch! – Kanzlei Donnell & Partner, US-amerikanische Justizserie; siehe Practice – Die Anwälte
 Einspruch!, deutsche Show (1992–1994) mit Ulrich Meyer